

Patronymie 

 Jan Brusse (1921-1996) écrivain et journaliste néerlandais.
 Kees Brusse (1925-2013) : acteur néerlandais.
 Mark Brusse (1937) : peintre et sculpteur néerlandais.
 Peter Brusse (1936) : écrivain néerlandais.
 Ytzen Brusse (1920-2008) : réalisateur néerlandais.